Saint-Hubert (Waals: Sint-Houbert) is een stad in de Belgische provincie Luxemburg. De gemeente telt ongeveer 5500 inwoners.

Saint-Hubert is een toeristisch centrum in de Ardennen. De omgeving is bosrijk. De stad is vooral bekend vanwege de Sint-Hubertusbasiliek en de jacht. Er bevindt zich ook een officieel weerstation van het KMI.

Geschiedenis
De oorsprong van Saint-Hubert gaat terug tot de vroege middeleeuwen toen de stad Andage heette. Nadat in 825 het stoffelijk overschot van bisschop Hubertus van Luik in de plaatselijke abdij was begraven, ontwikkelde Andage zich tot een bedevaartsoord en veranderde de plaatsnaam na enige tijd in die van Saint-Hubert. De benedictijnenabdij werd door het Frans bestuur in België afgeschaft (1796). Abt-ondernemer Nicolas Spirlet was de laatste abt.

Kernen

Deelgemeenten

Overige Kernen 
Het dorp Lorcy maakt deel uit van Arville en het dorp Poix-Saint-Hubert van Hatrival.

Aangrenzende gemeenten

Demografische evolutie

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Bezienswaardigheden

Abtenpaleis
Basiliek van Sint-Hubertus
Fourneau Saint-Michel, openluchtmuseum met aandacht voor de oude metaalnijverheid, ligt halverwege de weg naar Nassogne aan de Masblette
Kasteel van Mirwart dat teruggaat tot het begin van de 11de eeuw
Wildpark

Verkeer en vervoer

Wegennet 
De belangrijkste wegen in en rond Saint-Hubert zijn:
 : richting Luik en richting Normandië
 : richting Salmchâteau
 : richting Rochefort
 : richting Maissin
 : richting Martelange
 : richting Jemelle en

Trein 
Station Poix-Saint-Hubert ligt aan spoorlijn 162 tussen Namen en Luxemburg in de deelgemeente Hatrival.

Vliegveld 
De Aérodrome de Saint-Hubert, het hoogste burgervliegveld van België, is de thuisbasis van het nationaal zweefvliegcentrum CNVV.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 (*)1994: AGIR / 2006: MS / 2012: A.C. / 2018: NATION

Geboren 
 Pierre-Joseph Redouté (1759-1840), botanisch kunstenaar
 Auguste Devaux (1878-1955), politicus
 Louis Chardome (1898-1977), politicus
 Oscar Coulembier (1905-2014), oudste levende Belgische man
 Arsène Vaillant (1922-2007), voetballer en sportjournalist
 Françoise Lassance-Hermant (1931-2020), politica

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Saint-Hubert

Externe links

Gemeente Saint-Hubert
Toeristenbureau

Plaats in Luxemburg (provincie)